Niemcy:
 Teichel - dzielnica Rudolstadt
 Teichel - dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt

Osoby:
 Franz Teichel - niemiecki malarz

Zobacz też:
 Remda-Teichel